Eja kan avse:

 Eja (namn) – ett fornnordiskt kvinnonamn
 Eja (sång) – en låt framförd på albanska av sångaren Ardit Gjebrea
 Eja, mitt hjärta, hur innerlig – en psalm

Se även
 EJA – en förkortning för European Juggling Association